Летний проезд:

 Летний проезд — проезд в Верее Московской области
 Летний проезд — проезд в селе Витязеве Анапы Краснодарского края
 Летний проезд — проезд в Воронеже
 Летний проезд — проезд в Калининграде
 Летний проезд — проезд в Тюмени

См. также 

 Летняя улица
 Летний бульвар — бульвар в Красноярске
 Летний переулок